Skepsis ist:

 eine altgriechische Bezeichnung für Sehen, Betrachten, Untersuchung, Überlegung, aus der im 16./17. Jahrhundert das Wort Skeptizismus für die Position des Zweifelns gebildet wurde
 ein Fremdwort für Zweifel und Zurückhaltung des Urteils, siehe Skeptizismus#Begriffsgeschichte
 der Name einer antiken griechischen Stadt, siehe Skepsis (Troas)

Siehe auch